Elvire de Castille, régente du royaume de León (965 - 1017) ;
 Elvire de Castille, comtesse de Toulouse (1080 - 1151) ;
 Elvire de Castille, reine de Sicile (1100/1104 - 1135).

Homonymie dynastique